Фати́х Текке́ (; ) — турецкий футболист, нападающий; тренер.

Карьера

Клубная 
С 1994 по 1998 год выступал за турецкий «Трабзонспор». Провёл 52 игры, забил 8 голов. Продолжил карьеру в ФК «Алтай» (Измир), в который перешёл на правах аренды в сезоне 1997/98. В 26 матчах забил 9 голов.

Последующие два сезона вновь защищал цвета «Трабзонспора» (41 игр, 6 голов). Затем перешёл в «Газиантепспор». В чемпионате сезона 2000/01 Фатих сыграл в 31 матче (15 голов), в первенстве 2001/02 — в 24 матчах (12 голов), в первенстве 2002/03 — в 2 матчах (1 гол).

С 2002 года по июль 2006, вернувшись в родной «Трабзонспор» и став его капитаном, забил 77 голов в 114 матчах турецкого чемпионата. С августа 2006 года по январь 2010 года играл за санкт-петербургский «Зенит». Выбрав в первом сезоне в петербургской команде футболку с игровым номером 61, пообещал забить за «Зенит» 61 гол за 2 сезона, но данное обещание выполнить не смог. 5 октября 2008 года забил три мяча в ворота «Луча-Энергии» (8:1), став первым в истории турком, сделавшим хет-трик в чемпионате России.

3 февраля 2010 года заключил трёхлетнее соглашение с казанским «Рубином», вступающее в силу в августе 2010 года. 16 февраля 2010 года перешёл в казанский «Рубин».

7 марта 2010 года дебютировал в новом клубе, выйдя на замену в матче на Суперкубок России против ЦСКА. «Рубин» одержал победу со счётом 1:0.

1 сентября 2010 года перешёл в «Бешикташ». Контракт подписан на 2 года.

15 января 2011 года стало известно, что Фатих Текке достиг договоренности о переходе в клуб турецкой футбольной Суперлиги «Анкарагюджю». Контракт рассчитан на 1,5 года.

В сборной 
Был основным нападающим национальной сборной Турции, за 9 лет забил 9 голов в 25 играх.

Статистика выступлений

Клубная статистика

В сборной

Достижения 
 Клубные
 Серебряный призёр чемпионата Турции (4): 1994/95, 1995/96, 2003/04, 2004/05
 Бронзовый призёр чемпионата Турции: 2000/01
 Обладатель Кубка Турции (3): 1994/95, 2002/03, 2003/04
 Чемпион России: 2007
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2009
 Обладатель Суперкубка России (2): 2008, 2010
 Обладатель Кубка УЕФА: 2007/08
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008

 В сборной
 Чемпион Европы: 1994 (среди юношей до 16 лет)
 Автор 500-го гола сборной Турции
 Входит в десятку лучших бомбардиров сборной Турции

 Личные
 Обладатель «Серебряной бутсы УЕФА»: 2004/05
 Лучший бомбардир чемпионата Турции: 2004/05
 Лучший бомбардир клуба «Алтай» в чемпионате Турции: 1997/98
 Лучший бомбардир клуба «Газиантепспор» в чемпионатах Турции: 2001/02
 Лучший бомбардир клуба «Трабзонспор» в чемпионатах Турции (2): 2002/03, 2005/06
 Лучший бомбардир клуба «Зенит» в чемпионатах России (2): 2008, 2009
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России 2009 (правый нападающий, под № 3)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Алтай» Измир
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Ордуспор»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Кайсери Эрджиесспор»
Тренеры ФК «Болуспор»
Тренеры ФК «Манисаспор»
Тренеры ФК «Денизлиспор»
Тренеры ФК «Истанбулспор»
Тренеры ФК «Бурсаспор»